ISO 639 ima tri sezname kod. Tu je naveden popoln seznam kod ISO 639-2, s pripadajočimi kodami ISO 639-1, kjer obstajajo. Kode so urejene po imenu jezika v tretjem stolpcu. Kode DIS/ISO 639-3 niso navedene.

Standard določa dve kodi za posebne primere: mul, za »več jezikov« (multiple) in und za »nedoločeni jezik« (undetermined). Obstaja tudi razpon za lokalno uporabo: qaa-qtz.

Seznam kod vsebuje tudi zxx »brez jezikoslovne vsebine« (koda je bila dodana 11. januarja 2006) in mis »drugi jeziki« (miscellaneous). 

Kjer sta podani dve kodi alfa-3, je prva »bibliografska« ali B-koda, druga pa »terminološka« ali T-koda.



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O 

  Srbohrvaški jezik ima kodo alfa-2 sh, vendar se njena uporaba odsvetuje. Kode alfa-3 nima. Organizacija SIL International pa zanj kot makrojezik uporablja kodo ISO 639-3 hbs.

Glej tudi 
 ISO 639

Zunanje povezave 
 Različni seznami kod 

ISO 639